Агутин — фамилия; имеет женскую форму Агутина.
 Агутин, Леонид Николаевич (род. 1968) — советский и российский певец, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр.
 Агутин, Николай Петрович (род. 1935) — советский певец, поэт-песенник и музыкальный критик.